— латинское название-омоним трёх биологических таксонов:
  (двухвостки, или вилохвостки) — отряд скрыточелюстных шестиногих животных.
  — род мигаломорфных пауков.
  — род бурых водорослей.